IP је скраћеница која је везана за рачунаре и телекомуникације и може значити:

 IP (процесор), Поинтер инструкција, регистар микропроцесора
 Интернет протокол, Протокол који се користи при мрежним комуникацијама
ИП адреса
 IP камера, 
 IP телефон, 

Скраћенице